L'Homme du train peut faire référence à plusieurs films :
 L'Homme du train, film grec de Dínos Dimópoulos, sorti en 1958
 L'Homme du train, film français de Patrice Leconte, sorti en 2002